Дмитришин — українське прізвище.

 Дмитришин Анастасія Володимирівна (1995) — бадмінтоністка
 Безіл Дмитришин (1925) — американський історик українського походження
 Дмитришин Василь Федорович (1953) — директор Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету
 Дмитришин Володимир Степанович (31 липня 1967, м. Владивосток Приморського краю РСФСР)  — український науковець та державний службовець
 Дмитришин Діана (* 2002) — українська гандболістка.
 Дмитришин-Часто Любов (1942)  — українська письменниця, журналістка
 Дмитришин Микола Володимирович (1990) — бадмінтоніст.
 Дмитришин Юрій Богданович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня
 Дмитришин Ярослав Іванович (* 1939) — народний депутат України 1-го скликання.

Примітки 

Українські прізвища